Rosenkrantz – famiglia nobile danese, norvegese e svedese
 Erik Rosenkrantz – nobile danese
 Marcus Gjøe Rosenkrantz – avvocato e politico norvegese
 Pernille Rosenkrantz-Theil – politica danese

Pagine correlate 
 Rosenkranz
 Rosencrantz